Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie bałaklijskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie horodyszczenskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie kamjanskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie bachmackim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie ripkynskim
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie amwrosijiwskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rożniatowskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoarchanhelskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoukrajinskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, w rejonie antracytiwskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim 
 Werbiwka – osiedle na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie ilinieckim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie lipowieckim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie litynskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie oratiwskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie łuhynskim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim 
 Werbiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie rużynskim